Byrum steht für:

 Byrum (Læsø), den Hauptort der dänischen Insel Læsø
 Byrum (Öland), ein Dorf auf Öland
 Byrums raukar, ein Rauksteingebiet auf Öland

Byrum ist der Name folgender Personen: 
 Curt Byrum, Profigolfer
 Dianne Byrum, Politikerin
 Dion Byrum, Cornerback
 John Byrum, Regisseur
 Tom Byrum, Profigolfer